Habichtswald steht für:

Orte:
 Habichtswald (Gemeinde), Gemeinde im Landkreis Kassel, Hessen
 Habichtswald (Berlin), Siedlung in Berlin-Gatow, Bezirk Spandau

Höhenzüge:
 Habichtswälder Bergland, Mittelgebirge und naturräumliche Haupteinheit in Nordhessen („Habichtswald im weiteren Sinne“)
 Hoher Habichtswald, bewaldeter Höhenzug bei Kassel, Teil des Habichtswälder Berglandes („Habichtswald im engeren Sinne“)
 Habichtswald (Osnabrücker Hügelland), Höhenzug im Osnabrücker Hügelland

Sonstiges:
 Habichtswald (Naturschutzgebiet) im Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Naturpark Habichtswald in den Landkreisen Kassel und Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Habichtswaldsteig, Wanderweg in den Landkreisen Kassel, Schwalm-Eder-Kreis und Waldeck-Frankenberg, Hessen